Leo Burnett Worldwide — американское глобальное рекламное агентство, созданное в Чикаго в 1935 году Лео Берне́ттом (Leo Burnett). Входит в одну из крупнейших французских медиагрупп Publicis. Объединяет более шести тысяч сотрудников в 97 офисах в 84 стран.

Leo Burnett Художественные выставки  
В 2001 году агентство Leo Burnett курирует выставку итальянского художника Умберто Pettinicchio, с фотографом Стивом МакКарри, в Лозанне в Швейцарии.

Известные клиенты 
 Minnesota Valley Canning/Green Giant, 1935
 Kellogg's, 1949
 Philip Morris (Marlboro cigarettes), 1954
 Maytag, 1955 
 Allstate, 1957
 Pillsbury, 1965
 Coca Cola, 1969
 General Motors, 1971
 Heinz, 1974 
 Fiat, 1978 
 Visa, 1979 
 McDonald's, 1981 
 Kraft Foods, 1984 
 Hallmark Cards, 1988 
 Morgan Stanley, 1988 
 Diageo, 1988 
 Nintendo, 1991
 Beef. It's What's For Dinner, 1992
 Disney, 1994
 Samsung, 2006
 Balaji, 2007
 United Technologies, 2010

См. также 

 BBDO Group

Ссылки 
 Official website
 Leo Burnett creative work and company info
 Leo Burnett Moscow (Московский офис)

Рекламные агентства Великобритании
Компании Чикаго